James Peter Hill - Brits embryoloog
 James Hill (filmproducent) - Amerikaanse filmproducent
 James Hill (regisseur) - Brits filmregisseur
 James Hill (roeier) - Nieuw-Zeelandse roeier
 James Hill (schutter), Amerikaans schutter
 James J. Hill - Canadees-Amerikaans spoorwegbestuurder